Personen met de achternaam Fonck
Antoine-Adolphe Fonck (1893-1914), het eerste Belgische slachtoffer van de eerste wereldoorlog
Catherine Fonck (1968-), een Belgische politica en minister
Jo Fonck (1968-), een Belgische politicus en burgemeester
René Fonck (1894–1953), een Franse gevechtspiloot in de eerste wereldoorlog.
 Jan Fonck (1525-1585), Nederlands bisschop en diplomaat.